Sydney Works или Sidney Works — здание на углу Матильда-стрит и Шорхем-стрит в Шеффилде (Англия), занимает видное место на берегу реки Портер-Брук и окружено парковками.

Задняя часть здания бала построена в 1902 году.

Использовалось в разных целях. Изначально здесь располагалась городская лесопилка. Затем, до 1970-х годов, в четырёх бок о бок стоящих постройках находились небольшие промышленные мастерские и конторы, наиболее заметной из которых была мастерская серебряных дел Deakins Silversmiths, позже переименованная в Sydney Silversmiths.

В 1970-х здание занимал печатный кооператив. С 1982 года в здании располагалась организация Yorkshire Artspace, которая переделала большинство помещений в студии, став первой из учреждений культуры, которые позднее образовали квартал Cultural Industries Quarter. В 2001 году Yorkshire Artspace переехала в специально построенное здание в Persistence Works и с тех пор большая часть здания остаётся пустой, лишь небольшую его часть занимает студия звукозаписи.

В 2005 году здание использовалось в качестве координационного центра оппозиции, выступающей против встречи министров финансов Большой восьмерки, проходившей в Шеффилде. После этого здание было занято сквоттерами, которые переименовали его в «Matilda Centre» (англ.) и организовали общественный центр с площадками для выступлений, художественными мастерскими, выставочными павильонами, ИТ-инфраструктурой, кафе и несколькими местами для встреч. В июне 2006 года компания Yorkshire Forward, купившая здание, опираясь на решение суда, потребовала выселения обитателей.

В 2012 году начались работы по «новому строительству и восстановлению зданий Sydney Works для создания нового университетского технического колледжа, и сопутствующих работ по прожекторному освещению многоцелевой игровой площадки».

Ссылки 

 Yorkshire Artspace — About Us
 Sheffield Social Forum — Matildatory
 Matilda
 2012 Planning Detail

Здания и сооружения Шеффилда